Àrpies (Harpyae, Ἅρπυιαι), que vol dir "les que roben ràpid" són uns personatges mitològics que apareixen a l'obra d'Homer l'Odissea com a personificació de vents de tempesta. En la mitologia grega, les harpies o arpies (en grec antic Ἇρπυια Hárpyia, 'que vola i saqueja') eren inicialment éssers amb aparença de belles dones alades, la comesa principal de les quals era fer complir el càstig imposat per Zeus a Fineo:

Criatures de la mitologia grega
Personatges homèrics
Grups mitològics